Сотальво () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Население 229 человек (на 2013 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы